Лобище (Чёрная) — река в России, протекает в Оричевском районе Кировской области. Устье реки находится в 16 км по левому берегу реки Ивкина. Длина реки составляет 14 км. В 1,7 км от устья, по левому берегу реки впадает река Крапивка. До впадения Крапивки река также именуется Чёрная.

Исток реки в заболоченном лесном массиве в 4 км к северо-востоку от села Коршик (Коршикское сельское поселение). Река течёт на северо-восток по ненаселённому лесу. Притоки — Крапивка (левый), Малая Чёрная (правый). Впадет в Ивкину у посёлка Колос (Адышевское сельское поселение). В районе устья расположен санаторий «Колос».

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от города Киров до города Котельнич, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300312111100034747
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103474
 Код бассейна — 10.01.03.003
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Бассейн Быстрицы (приток Вятки)
Реки Оричевского района